Яков Ильич Железняк (, Одесса, СССР) — советский и украинский стрелок, многократный чемпион мира, Европы и СССР по пулевой стрельбе в винтовочных упражнениях, Олимпийский чемпион 1972 года, заслуженный мастер спорта СССР (1972).

Биография 
Яков Ильич начал активно заниматься спортом с 9 лет благодаря матери, старавшейся заменить ему погибшего на войне отца. Из всех видов спорта он выбрал футбол, бокс и стрельбу. Стрельбой увлёкся в 14 лет во время учёбы в Одесском машиностроительном техникуме, где вёл стрелковую секцию военрук Михаил Григорьевич Буймович.

Боксом и стрельбой Железняк несколько лет занимался параллельно и показывал неплохие результаты. Однако, его тренер по стрельбе Антон Артемович Дмитренко поставил вопрос об окончательном выборе вида спорта и Яков Ильич выбрал стрельбу. По совету тренера с 1963 года стал выступать за спортивное общество «Динамо» (Одесса).

В 1967 году советское руководство отказало в выезде на чемпионат мира в Италии в связи с военными действиями в Израиле, после чего спортсмен в знак протеста решил оставить спорт. Однако, он изменил своё решение в 1969 году, когда стало известно о том, что в программу Олимпийских игр возвращён такой вид стрельбы, как «бегущий олень».

С 1976 года работал старшим тренером сборной СССР, в настоящее время консультирует украинских стрелков и их тренеров, находясь в постоянном контакте с главным тренером сборной Украины Анатолием Куксой.

Военнослужащий, в 1987 году в звании майора уволен в запас.

Закончил Одесский машиностроительный техникум и Одесский государственный педагогический институт им. Ушинского.

Спортивные достижения 
 Чемпион Олимпийских игр в Мюнхене в стрельбе по мишени «бегущий кабан» (569 очков — МОР)
 6-кратный чемпион мира (1966, 1973, 1974, 1975 в командном зачёте)
 6-кратный чемпион Европы (1965, 1973 в личных и командных зачётах)
 23-кратный чемпион СССР (1964—1967, 1971—1977)
 9-кратный рекордсмен мира и Европы
 15-кратный рекордсмен СССР в личном и командном зачётах

Награды 
Награждён орденом «Знак Почёта».

Примечания

Литература 

Украинская советская энциклопедия: в 12  т., 13 кн. — Т. 4.  — К.: ГРУСЭ, 1980.  — С. 10.
Букач В. М.  З історії Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Випускники. — Одеса: ПНПУ, 2012. —  С. 11.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Заслуженные мастера спорта СССР
Стрелки СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1972 года
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского